Жанна Иванова: Иванова, Жанна Анатольевна (род. 1969) — российская футболистка.
 Иванова, Жанна Рамизовна (род. 1984) — российская футболистка.
 Иванова, Жанна Яновна (род. 1964) — член Совета Федерации от Сахалинской области.